El búho puede referirse a:

 El Búho, de Max Aub, uno de los tres grupos de teatro universitario más conocidos de la Segunda República Española.
El Búho, nombre real Robin Perkins, DJ de origen británico.
El búho (La Chouette en francés), miniserie de animación por ordenador con 52 episodios de un minuto de duración creada por Alexandre So.
 El búho, película de Argentina producida en 1975 y estrenada en 1983 dirigida por Bebé Kamin.
 El Búho, revista publicada en México.
 El Búho, diario digital y revista en Arequipa, Perú.